Glendenning ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Glendenning (1888–1940), englischer Fußballspieler und -trainer
 Candace Glendenning (* 1953), britische Schauspielerin
 Lionel Glendenning (* 1941), australischer Architekt

Siehe auch:
 Glendening
 Glendinning